

Geografia

Niemcy 
 Günthersdorf – dzielnica miasta Leuna w Saksonii-Anhalt
 Günthersdorf – dzielnica miasta Oschersleben (Bode) w Saksonii-Anhalt
 Günthersdorf – dzielnica miasta Helmbrechts w Bawarii
 Günthersdorf – dzielnica miasta Friedland w Brandenburgii
 Günthersdorf – dzielnica gminy Doberschau-Gaußig w Saksonii

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Zatonie

Zobacz też 
 Guntersdorf
 Güntersdorf